mužjak ovce
 Ovan (znak), horoskopski znak
 Ovan (zviježđe), zviježđe
 Ovan (rijeka), rijeka u Rumunjskoj
 Ovan (grad u Gabonu), grad u Gabonu
 Ovan (grad u Iranu), grad u Iranu